Речица може да се отнася за:

 Речица, село в Област Бургас, България;
 Речица, квартал на Сливен, България;
 Речица, село в Община Куманово, Република Македония;
 Речица, село в Община Охрид, Република Македония;
 Речица, село в Община Бойник, Сърбия;
 Речица, село в Община Житораджа, Сърбия;
 Речица, село в Община Кладово, Сърбия;
 Речица, село в Община Пожаревац, Сърбия;
 Речица, град в Беларус.

Вижте също:
 Голема речица, село в Община Тетово, Република Македония;
 Мала речица, село в Община Тетово, Република Македония.